Death Race – videogioco arcade del 1976 della Exidy
 Death Race – videogioco del 1984 per home computer della Atlantis Software
 Death Race – videogioco del 1990 per NES della American Game Cartridges
 Death Race – film del 2008